«Гудини» () — драматический трёхчасовой мини-сериал телеканала History, премьера которого состоялась 1 сентября 2014 года в День труда (США). Сериал рассказывает историю жизни, от отчаянной бедности в молодости до всемирной славы, легендарного иллюзиониста и исполнителя побегов Гарри Гудини, роль которого исполнил обладатель премии «Оскар» Эдриен Броуди.

Сюжет 
Сериал рассказывает об истории жизни фокусника Гарри Гудини. Сын эмигранта Эрик Вайс начинает цирковую карьеру с 10 лет, показывая салонные фокусы. Сначала его имя никому неизвестно, но упорным трудом и инициативой, он, постепенно, добивается популярности. Фокусом, благодаря которому его имя узнаёт вся страна, становится побег из оков и наручников. Партнёром по шоу и опорой в жизни Гудини становится его супруга Бесс. Трюки иллюзиониста становятся все опаснее, но только так можно привлечь внимание публики.

Смерть легендарного шоумена становится последствием другого любимого трюка. Во время гастролей к нему заходят несколько студентов и один из них наносит неожиданный удар в живот. Гудини скончался через несколько дней от развившегося перитонита. После смерти фокусника супруга пытается вызвать его дух во время спиритического сеанса.

В ролях 
 Эдриен Броуди — Гарри Гудини
 Кристен Конноли — , жена Гарри
 Ивен Джонс — Джим Коллинз, ассистент Гарри
 Эстер Оноди — Сесилия Вайс, мать Гарри
 Том Бенедикт Найт — , младший брат Гарри
 Луи Мертенс — Эрик Вайс, молодой Гарри
 Тим Пиготт-Смит — , глава MI5
  — Сидней Рейли, агент MI5, завербовавший Гарри
 Дэвид Колдер — сэр Артур Конан Дойл
  — леди Дойл
 Джереми Вилер — Рабби Майер Сэмюэль Вайс
 Дьюла Мештерхази — кайзер Вильгельм II
 Саймон Нэйдер — Николай II
 Иван Камараш — Григорий Распутин

Производство

Разработка 
Телеканал История впервые объявила о разработке мини-сериала о Гарри Гудини с Эдриеном Броуди в главной роли 10 апреля 2013 года. Сериал был официально одобрен 19 августа 2013 года, Кристен Коннолли была объявлена партнёршей Броуди по фильму, а Ули Эдель назначен режиссёром. Сценарий был написан заслуженным автором и режиссёром Николасом Мейером на основе книги его отца 1976 года «Гудини: Разум в цепях: психоаналитический портрет».

Съёмки 
Съёмки мини-сериала начались 30 сентября 2013 года. Он был полностью снят в Будапеште, Венгрия, где родился настоящий Гарри Гудини. Исполнительный продюсер Джеральд У. Абрамс описал Будапешт как город обладающий «наибольшей архитектурой рубежа веков, чем почти любой другой город в западной культуре». Броуди, изучавший фокусы в детстве, сам выполнил многие трюки в шоу, включая побег из знаменитой китайской камеры пыток водой.

Музыка 
Музыка была написана композитором Джоном Дебни. Давний поклонник Гарри Гудини, Дебни присоединился к проекту по указанию продюсера, с которым он ранее сотрудничал в мини-сериале телеканала A&E «Бонни и Клайд». Двухтомный саундтрек был выпущен для цифровой загрузки компанией Lakeshore Records 26 августа 2014 года, а затем на компакт-дисках 23 сентября 2014 года.

Эпизоды

Критика 
Первую часть сериала посмотрели 3,7 миллиона зрителей, в среднем 1,2 миллиона среди взрослых в возрасте 18-49 лет и 1,5 миллиона в возрасте 25-54 лет. Несмотря на то, что «Гудини» дебютировал намного хуже, чем предыдущие сериалы телеканала History «Хэтфилдс и МакКойз» и «Бонни и Клайд», тем не менее, «Гудини» на сегодняшний день стал главным мини-сериалом кабельного телевидения.

Мини-сериал получил неоднозначную реакцию, зрители хвалили режиссуру, звуковой дизайн и выступление Броуди, но сценарий подвергся критике. На агрегаторе обзоров Rotten Tomatoes сериал имеет рейтинг 44 %, с заключением: «Актёры талантливы, но, как ни странно, в сериале не хватает интриги».

Нил Гензлингер из The New York Times назвал мини-сериал «приятным для просмотра», но раскритиковал сценарий и режиссуру. Он добавил: «Лучшая версия жизни этого удивительного человека наверняка будет сделана в том или ином жанре, но эта версия, по крайней мере, увлекательна».

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы США
Биографические телесериалы США
Исторические телесериалы США
Исторические телесериалы о 1890-х годах
Исторические телесериалы о 1900-х годах
Исторические телесериалы о 1910-х годах
Исторические телесериалы о 1920-х годах
Телесериалы Lionsgate Television
Программы телеканала History
Телесериалы США, завершённые в 2014 году
Телевизионные мини-сериалы 2014 года
Фильмы по сценариям Николаса Мейера